Billson ist der Familienname von:

Alfred Billson (1839–1907), englischer Politiker
Bruce Billson (* 1966), australischer Politiker

Siehe auch:
Bilson